Pumpa je všeobecně zařízení sloužící k transportu plynů nebo kapalin. Můžete se s ní setkat u těchto slov: 

V technice
 Pumpa – mechanický stroj pro čerpání
 Pumpa – složitější stavba či soustrojí (skupina čerpadel) – např. při zavlažování polí
 Benzinová čerpací stanice – zařízení pro doplňování pohonných hmot do vozidel (Benzinová pumpa) 

V biologii
 Pumpa (buňka) – transmembránový protein umožňující aktivní transport látek
 Protonová pumpa – protein v buňce, který pumpuje protony 
 ATPázová pumpa
 Infúzní pumpa – zařízení pro kontinuální podávání tekutin do žíly
 Inzulínová pumpa – medikament pro léčbu diabetiků 
 Srdeční pumpa – přístroj nahrazující srdce při mimotělním oběhu krve

V hudbě
 Pumpa – česká hudební skupina

Ve výpočtní technice 
 Datová pumpa – software pro přenos dat do datového skladu